Wismer est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
, évangéliste américain
 (1888-1968), homme politique canadien en Colombie-Britannique
 (1913-1967), présentateur sportif américain
 (1909-1978), homme politique canadien en Ontario
 (né en 1955), femme politique américaine dans le Dakota du Sud

Voir aussi
Pierre Wissmer (1915-1992), compositeur français

Homonymie de patronyme